Weu ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Weu (1903–1979), deutscher Musikpädagoge und Kirchenmusiker

WEU steht für:
 WEU, Abkürzung für Westeuropäische Union

WEU